Тай Гарретт Сигалл (; род. 8 июня 1987) — американский музыкант и автор песен. Сигалл поёт, играет на гитаре и ударных. Он выпустил четыре сольных альбома и является участником коллективов The Traditional Fools, Epsilons, Party Fowl, Fuzz, Sic Alps, The Perverts и Ty Segall Band. Сигалл записывает гаражный рок, и его часто сравнивают с Джеем Ритардом.

Карьера 
До того как начать сольную карьеру в 2008 году, Сигалл выступал в качестве временного музыканта в различных андеграундных группах из округа Ориндж и Области залива Сан-Франциско. Его первым релизом была кассета Horn the Unicorn, изданная лейблом Wizard Mountain (позднее переиздана на виниле компанией HBSP-2X). Примерно в то же время Wizard Mountain выпустил сплит-альбом Сигалла и группы Superstitions под названием Halfnonagon. В том же году на Castle Face Records вышел второй альбом Сигалла, названный просто Ty Segall. За ним последовал ряд 7-дюймовых синглов, выпущенных ограниченным тиражом, и ещё одна сплит-пластинка, на этот раз с коллективом Black Time.

После выхода следующих двух дисков Lemons (2008) и Melted (2009) Сигалл сочиняет более спокойную музыку, вдохновляясь классическим роком, в частности песнями Нила Янга и Джона Леннона; эти записи вошли в альбом Goodbye Bread, выпущенного чикагским лейблом Drag City в 2011 году.

2012 год был весьма плодотворным для музыканта: помимо сольного альбома Twins, он записал пластинку Slaughterhouse со своей гастрольной группой (под именем Ty Segall Band) и совместную работу с Тимом Пресли (White Fence) под названием Hair. На гастролях его сопровождают такие группы, как Thee Oh Sees и Ex-Cult. 16 октября 2012 года состоялось дебютное выступление Сигалла на национальном телевидении в ток-шоу Conan.

Дискография

Студийные альбомы 
 Horn the Unicorn (2008)
 Ty Segall (2008)
 Lemons (2009)
 Melted (2010)
 Goodbye Bread (2011)
 Twins (2012)
 Sleeper (2013)
 Manipulator (2014)
 Emotional Mugger (2016)
 Ty Segall (2017)
 Freedom's Goblin (2018)
 First taste (2019)
 She's a Beam (2020)
  Harmonizer (2021)

Концертные альбомы 
 Live in Aisle Five (2011)

Примечания

Ссылки 

Музыканты инди-рока
Рок-музыканты США
Певцы и певицы США
Рок-гитаристы США
Гаражный рок
Персоналии по алфавиту
Музыканты по алфавиту
Рок-вокалисты США
Исполнители Drag City
Выпускники Университета Сан-Франциско